Schnitzel – piatto viennese a base di carne fritta
Schnitzel – cortometraggio israeliano del 2014 di Asaf Epstein